IPS steht für:
 Institute for Palestine Studies, Forschungseinrichtung in Beirut
 Integrierter Pflanzenschutz, landwirtschaftliche Methode
 Inter Press Service, eine internationale Nachrichtenagentur
 IPS Gruppe, Unternehmensgruppe für Pressevertrieb

Informatik:
 Instandhaltungsplanungs- und -steuerungssystem, siehe Computerized Maintenance Management System
 Instruktionen pro Sekunde, eine Maßeinheit für die Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Rechenwerkes
 International Patching System, ein Dateiformat für Patches
 Intrusion Prevention System, System zur Erkennung von Angriffen auf Computersysteme oder -netze
 Invision Power Services, ein Softwareunternehmen zur Bereitstellung von Internetcommunities

Medizin:
 Idiopathisches Parkinson-Syndrom, siehe Parkinson-Krankheit
 Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS), ein Verfahren zur Gewinnung von Stammzellen
 Intensivpflegestation im Krankenhaus, siehe Intensivstation

Politik:
 Indianapolis Public Schools, ein Schulbezirk der öffentlichen Schulen im US-Bundesstaat Indiana
 Internationales Parlaments-Stipendium, ein jährliches Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages

Technik:
 Inboard Performance System, ein Schiffsantrieb mit nach vorne (Richtung Bug) ausgerichteten gegenläufigen Propellerpaaren, siehe Propellergondel #Geschichte und Hersteller
 Inductive Power Supply, berührungslose Energieübertragung bei der Magnetschwebebahn Transrapid, siehe Transrapid #Fahrzeug-Stromversorgung
 Inertial Particle Separator, siehe Trägheitsabscheider
 Inlet Particle Separator, siehe Fremdkörperabscheider (Luftfahrt)
 Integrated Power System, Strom-Verbundnetz in Russland und Nachbarländern
 In-Plane Switching, eine Technologie bei Computerbildschirmen und Monitoren, siehe Flüssigkristallanzeige #In-Plane Switching (IPS)
 Internationale Polsequenz, ein Eichsystem der astronomischen Fotometrie
 IPS Developments, britischer Automobilhersteller

Ips steht für:
 Ips (Fluss), eine ältere Bezeichnung für die Ybbs ein rechter Nebenfluss der Donau in Niederösterreich
 Ips (Käfer), eine Gattung der Borkenkäfer
 Ips (Stadt), eine ältere Bezeichnung für den Ort Ybbs an der Donau

ips steht für:
 inch per second, englisch für „Zoll pro Sekunde“, siehe Bandgeschwindigkeit

Siehe auch:

Abkürzung